Fluorur de polivinil (del seu nom en anglès Polyvinyl Fluoride), polímer usat com a revestiment en avions i cèl·lules fotovoltaiques
 Parvovirus felí, virus de la família Parvoviridae responsable del tifus dels felins